Об'єкти NGC
Єдиноріг (сузір'я)
Галактики